Fra (broeder), de titel van een wereldgeestelijke of een katholieke man die de lagere wijdingen heeft ontvangen
 fractuswolk, een term in de meteorologie, zie: Fractus